

Кривий Торець — річка в Донецькій області
 Кривий Торець — залізнична станція Лиманської дирекції Донецької залізниці

Див. також
 Торець (значення)